Walter Kittel ist der Name folgender Personen:

* Walter Kittel (Staatssekretär) (1931–2008), deutscher Staatsbeamter
 Walter Kittel (Maueropfer) (1942–1965), deutscher Kfz-Mechaniker und Todesopfer an der Berliner Mauer

Siehe auch:
 Walther Kittel (1887–1971), deutscher Sanitätsoffizier